

Geografia 
 Monte Bellows – montagna antartica a ovest del Layman Peak
 Neptune's Bellows – canale nelle Isole Shetland Meridionali, in Antartide

Persone 
 George Bellows – pittore, illustratore e litografo statunitense
 Gil Bellows – attore canadese

Altro 
 Bellows Air Force Station – base militare dell'aeronautica degli Stati Uniti nelle isole Hawaii
 Little Billie and the Bellows – cortometraggio muto del 1913 diretto da Frank Wilson